У́лица Бе́хтерева — улица в жилом районе «Пионерский» Кировского административного района Екатеринбурга.

Происхождение названия 
Улица названа в честь Владимира Михайловича Бехтерева (1857—1927) — известного невролога и психолога, основателя научной школы, организатора и руководителя психоневрологического института (1908; ныне им. Бехтерева).

Расположение и благоустройство 
Улица идёт с запада-северо-запада на восток-юго-восток между улицами Вилонова и Ирбитская (частично), начинаясь от примыкания к улице Данилы Зверева и заканчиваясь у примыкания к улице Боровой. В 1988 году улица начиналась от улицы Голощёкина (сейчас ул. Данилы Зверева) и заканчивалась у улицы Менжинского. Текущая протяжённость улицы составляет около 250 метров. Ширина проезжей части — одна полоса в каждую сторону.

На начальном участке нечётной стороны улица оборудована тротуаром.

История 
Впервые обозначена на карте Свердловска 1947 года как застраиваемая. Позднее часть улицы между ул. Менжинского и Боровой была застроена и на её месте была возведена многоэтажная жилая застройка.

Здания и сооружения 
Внимание! Этот раздел содержит информацию по состоянию на май 2012 годаПо нечётной стороне: № 3 — тринадцатиэтажный кирпичный жилой дом 2007 года постройки.По чётной стороне:''
 № 4 — пятиэтажный 64-квартирный кирпичный жилой дом 1964 года постройки;
 № 6 — пятиэтажный 80-квартирный панельный жилой дом 1971 года постройки.

Транспорт

Наземный общественный транспорт 
Движение наземного общественного транспорта по улице не осуществляется. Недалеко от примыкания к улице Данилы Зверева находится остановка «Данилы Зверева»:
 Автобус: № 14, 28, 48;
 Маршрутное такси: № 05а, 81, 030, 046, 052, 063, 64.

Ближайшие станции метро 
Действующих станций метро поблизости нет. В отдалённой перспективе в 700 м от начала улицы планируется строительство станции .

Примечания

Литература

Ссылки 
 ДубльГИС. Интерактивная карта Екатеринбурга

Улицы Екатеринбурга, названные в честь людей